1. Panzer-Division – Wehrmacht
 1. Panzer-Division – Bundeswehr